I lognkosauri (Lognkosauria) sono un gruppo di dinosauri erbivori, appartenenti ai sauropodi, classificati all'interno del clade dei titanosauri. Includono alcuni dei più grandi e pesanti dinosauri finora scoperti. Vissero nel Cretaceo e i loro resti sono stati ritrovati in Sudamerica.

Descrizione
Questi dinosauri, rispetto ai loro stretti parenti, possedevano un collo insolitamente lungo e robusto, sorretto da strutture ossee estremamente spesse presenti sulle vertebre cervicali. Le spine neurali erano molto robuste e gli archi neurali molto alti. Le vertebre dorsali erano dotate di proiezioni laterali simili ad ali, mentre la cassa toracica doveva essere eccezionalmente ampia. Si suppone che il cranio dovesse essere piuttosto corto e arrotondato, simile a quello dei sauropodi macronari più basali. Non sono stati finora trovati crani di lognkosauri, ma questa ipotesi si basa sul fatto che il più stretto parente dei lognkosauri, Malawisaurus, possedeva un cranio simile.

Diffusione
I lognkosauri divennero diffusi all'inizio del Cretaceo superiore (Turoniano e Coniaciano, tra 98 e 90 milioni di anni fa), rimpiazzando i più primitivi andesauridi negli ecosistemi terrestri del Sudamerica nel ruolo di erbivori giganti. Tra i lognkosauri, da ricordare il gigantesco Futalognkosaurus e Mendozasaurus. È probabile che a questo clade siano ascrivibili anche Puertasaurus, Drusilasaura, Petrobrasaurus e Traukutitan. Sembra che nel Cretaceo terminale i lognkosauri siano stati a loro volta sostituiti dai Lithostrotia, un gruppo di erbivori che comprende i titanosauri più evoluti, come Saltasaurus e Antarctosaurus.

Bibliografia 
 Calvo, J.O., Porfiri, J.D., González-Riga, B.J., and Kellner, A.W. (2007) "A new Cretaceous terrestrial ecosystem from Gondwana with the description of a new sauropod dinosaur". Anais Academia Brasileira Ciencia, 79(3): 529-41.
 Calvo, J. O.; Porfiri, J. D.; González Riga, B. J.; and Kellner, A. W. A. (2007). "Anatomy of Futalognkosaurus dukei Calvo, Porfiri, González Riga, & Kellner, 2007 (Dinosauria, Titanosauridae) from the Neuquen Group, Late Cretaceous, Patagonia, Argentina". Arquivos do Museu Nacional 65 (4): 511–526. https://web.archive.org/web/20110713212850/http://www.proyectodino.com.ar/pdfs/140-0020.pdf.
 Rubén D. Juárez Valieri and Jorge O. Calvo (2011). "Revision of MUCPv 204, a Senonian Basal Titanosaur from Northern Patagonia". Paleontología y dinosarios desde América Latina: 143–152. https://web.archive.org/web/20110706081855/http://www.notosoft.com.ar/pdfs/Juarez_Calvo.pdf.

Collegamenti esterni 
 

Sauropodi